

Persone 
 Ludwig Knaus (1829-1910) – pittore tedesco
 Hermann Knaus (1892-1970) – chirurgo e ginecologo austriaco
 Fritz Knaus (1888-1945) – politico austriaco

Altro 
 Knaus Tabbert – azienda automobilistica tedesca

Pagine correlate 
Knauss